Vivy (Frankrijk); een gemeente in het Franse departement Maine-et-Loire
 Vivy (België); een deelgemeente van de Belgische stad Bouillon